Varanda peut faire référence à :
 Alberto Varanda, illustrateur et dessinateur de bande dessinée français
 Varanda, communauté rurale de la région de Martouni, au Haut-Karabagh